Roseau
Roseau (Minnesota)
Condado de Roseau
Rio Roseau

Desambiguações de topônimos